Михаи́л Петро́вич Его́ров (род. 1 ноября 1953, Звенигород, Московская область) — советский и российский химик, действительный член Российской академии наук (2008; член-корреспондент с 1997), академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (2001).

Биография 
Окончил химический факультет МГУ (1976), там же в 1980 году защитил кандидатскую диссертацию и остался работать на факультете младшим научным сотрудником. С 1984 года — в Институте органической химии имени Н. Д. Зелинского АН СССР, где в 2003 году получил должность директора. Занимает эту должность по настоящее время (данные на 2022 год).

Докторскую диссертацию защитил в 1992 году. В 2008 году стал академиком РАН. Напечатал более 260 научных работ по химии кремний-, германий- и оловоорганических соединений.

Примечания

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Администрация Института органической химии
 Михаил Егоров: «Органическая химия — это не только наука, но и искусство»

Химики России
Выпускники химического факультета МГУ
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Члены Российского Пагуошского комитета